Ketting heißen folgende geographische Objekte:

 Ketting (Gemeinde Wolfern), Ort bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Ketting Sogn, Kirchspielsgemeinde in Nordschleswig im südlichen Dänemark
 Ketting (Sønderborg Kommune), Ort im Ketting Sogn, Sønderborg, Nordschleswig, Dänemark
 Amtsbezirk Ketting, historische Verwaltungseinheit in Dänemark (1889–1920)

Ketting ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Ketting (* 1950), deutscher Ingenieur
 Otto Ketting (1935–2012), niederländischer Komponist

Siehe auch: